Фреэль (1891—1951) — французская певица, представительница «реалистической песни»
 Фреэль — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Фреэль — маяк во Франции
 Фреэль — мыс во Франции на побережье канала Ла-Манш
 Площадь Фреэль — площадь в XX округе Парижа